Torbejewo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Torbejewo (Mordwinien), Siedlung städtischen Typs in der Republik Mordwinien

 Torbejewo (Kaluga, Koselsk), Dorf in der Oblast Kaluga, Rajon Koselsk
 Torbejewo (Kaluga, Malojaroslawez), Dorf in der Oblast Kaluga, Rajon Malojaroslawez
 Torbejewo (Moskau, Ljuberzy), Dorf in der Oblast Moskau, Rajon Ljuberzy
 Torbejewo (Moskau, Stupino), Dorf in der Oblast Moskau, Rajon Stupino
 Torbejewo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Torbejewo (Tomsk), Dorf in der Oblast Tomsk